Domaniewek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Domaniewek, un village dans la voïvodie de Łódź
 Domaniewek, un village dans la voïvodie de Mazovie